Авдейково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Авдейково — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Авдейково — деревня в Невельском районе Псковской области.